Milho - em inglês, corn

Localidades
Corn (França)
Corn (Oklahoma)

Desambiguação